Теньга:
 Теньга — река на Алтае
 Теньга — село, Онгудайский район Республики Алтай
 Монета, то же, что таньга.